Línea N10 puede referirse a:
 Línea N10 de la EMT Madrid, España.
 Línea N10 de autobús urbano de Pamplona, España.